Гвадалупе Виста Ермоса има више значења:

 Гвадалупе Виста Ермоса (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Виста Ермоса (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику